Questa pagina raccoglie i dati riguardanti il Trapani Calcio nelle competizioni ufficiali della stagione 1963-1964.

Stagione 
Nella stagione 1963-64 l'Associazione Sportiva Trapani disputò il campionato di Serie C terminando il campionato al penultimo posto, retrocedendo così in Serie D, ma grazie al ritiro dal campionato della squadra del Rizzoli, si liberava un posto in Serie C, e, per meriti sportivi, veniva ripescato.

Divise 
I colori sociali dell'Associazione Sportiva Trapani sono il granata ed il bianco.

Rosa

Calciomercato

Risultati

Serie C

Girone di andata

Girone di ritorno

Statistiche

Statistiche dei giocatori

Note

Bibliografia